Янис Янович Клован (, Салдус — 5 октября 2010) — латвийский, ранее советский шахматист, международный мастер (1976), гроссмейстер (1997), гроссмейстер ИКЧФ (2001). Экономист. Многократный чемпион Латвийской ССР и ВС СССР. Участник 4 чемпионатов СССР (1963—1975; лучший результат: 1968 — 7—11-е место) и Спартакиад народов СССР (в составе команды Латвийской ССР). Чемпион Европы по переписке в командном зачёте (1978—1982 и 1983—1988). Победитель международного турнира в Ленинграде (1974, чемпионат Спортивного клуба дружественных армий). Лучшие результаты в других международных соревнованиях (список на 1987 год): Приморско (1976) — 1—4-е; Юрмала (1978) — 8—10-е; Поляница-Здруй (1980) и Юрмала (1983) — 5—8-е места. Участник двух шахматных олимпиад в составе сборной Латвии (1992, 2000). 3-кратный чемпион мира среди ветеранов (сеньоров; 1997, 1999, 2001).

В конце 1967 года женился на многократной чемпионке республики Астре Эргле.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература 
 
 Шахматы, Издание союза спортивных обществ и организаций и шахматной федерации Латвийской ССР, №1 (193), 1968;

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Латвии
Гроссмейстеры ИКЧФ